U 159 oder U-159 bzw. U159 steht für:

 SM U 159, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 159 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 159, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 

Abkürzung